Die 14. IISHF Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft fand vom 29. Oktober – 31. Oktober 2010 in Lugano, Schweiz statt.

Teilnehmer 

 Österreich
 Schweiz
 Dänemark
 Niederlande
 Deutschland
 Großbritannien
 Polen

Vorrunde

Vorrundentabelle 

(*Direkter Vergleich)

Play-Offs

Abschlussplatzierungen

All-Star Team

Top-Scorer

Weblinks 
Offizielle Homepage

2010
Sportveranstaltung 2010
Sportveranstaltung in Lugano
Europameisterschaft 2010